Световното първенство по футбол през 1934 година се провежда в Италия в периода от 27 май до 10 юни. Това е второто световно първенство по футбол и участие в него взимат 32 отбора като 16 от тях стигат до финалния кръг. Световен шампион става домакинът Италия, след победа над Чехословакия с 2:1.

Това е единственото световно първенство, на което домакинът (Италия) участва в квалификациите.

В голямата надпревара не взима участие световният шампион Уругвай. Официалната версия за това е, че латиноамериканците са оскърбени от отказа на много европейски отбори да участват на тяхното първенство четири години преди това. Неофициалната – че „урусите“ просто се страхуват от лошо представяне тъй като вече нямат предишния си силен отбор. Въпреки това всички отчитат напредъка на играта в сравнение с първенството от преди четири години и по-голямата конкуренция между отборите.

Пред погледа на Мусолини, италианците искат титлата с цената на всичко и постигат крайната си цел.

За разлика от първенството в Уругвай мачовете не се играят само в един град, което е безспорен плюс. Железниците обявяват специално намаление със 70 процента за посетителите на шампионата.

България в квалификациите

Група 4

Участници

Стадиони

Директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Преигравания

Полуфинали

Мач за трето място

Финал

Световен шампион

Състав на Италия 
 Във финалния мач: Джанпиетро Комби – Ерландо Монзелио, Луиджи Алеманди – Атило Ферарис, Луис Монти, Луиджи Бертолини – Енрике Гуаита, Джузепе Меаца, Анджело Скиавио, Джовани Ферари, Раймундо Орси.
 В другите срещи: Фелице Борел, Атило Демария, Армандо Кастелаци, Марио Пициоло, Вирджинио Розета, Анфилоджино Гуаризи.

Голмайстори

Идеален отбор на първенството 
Планичка (Чехословакия) – Женишек (Чехословакия), Кинкосес (Испания) – Кощялек (Чехословакия), Монти (Италия), Силаурен (Испания) – Лехнер (Германия), Меаца (Италия), Ферари (Италия), Нейедли (Чехословакия), Орси (Италия).

Източници 
 СП 1934, FIFA.com